PRK steht für:
 People’s Republic of Korea („Volksrepublik Korea“), ISO 3166- und olympisches Länderkürzel für Nordkorea
 Photorefraktive Keratektomie, eine unter Aufgabe der Bowman´schen Membran oberflächliche Augenlaser-Operation zur Beseitigung einer Fehlsichtigkeit

prk steht für:
 Parauk (ISO-639-3-Code), Varietät von Wa (Sprache), Sprachgruppe der Wa (Ethnie) in China und Nord-Myanmar

Abkürzung